Опера́ция ри́мских вспомога́тельных войск про́тив алема́ннов на острова́х Ре́йна — небольшая военная операция Флавия Клавдия Юлиана в ходе германской кампании 355—360 годов. Произошло в 357 году.

Алеманны укрылись на многочисленных островах Рейна и считали их безопасным. Юлиан решил навести страх на германцев поголовным истреблением мирного населения. Для этого он потребовал у магистра пехоты Барбациона семь кораблей, которые тот построил для наведения мостов. Но Барбацион, чтобы не содействовать цезарю, сжёг все свои суда. Со слов недавно захваченных лазутчиков Юлиан узнал, что в эту сухую пору лета Рейн можно перейти вброд. Для выполнения операции были отправлены лёгкие вспомогательные войска — корнуты во главе с их трибуном Байнобавдом. Корнуты перебирались вброд, в других местах — на щитах как на челноках, предварительно сняв с себя доспехи. Они вышли на ближайший остров и набросились на алеманнов, перебив всех, кого нашли. Затем корнуты захватили у германцев пустые челноки и переправились на другие острова, вырезав и там всех варваров. Римляне захватили богатую добычу и отправились обратно, потеряв при этом часть её из-за сильного течения реки.

После этого алеманны были вынуждены покинуть острова и увезти вглубь Германии своё имущество.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения IV века
Сражения Римской империи
Сражения с участием алеманнов
357 год